Benedetto Brin peut faire référence à:
 Benedetto Brin – Ingénieur, général et politicien italien
 Benedetto Brin – Cuirassé de la Regia Marina
 Benedetto Brin – Sous-marin de la Regia Marina